Кубок Хопмана 2010 — традиционный выставочный турнир на Кубок Хопмана, проведенный в 2010 году. По схеме турнира 8 национальных команд (состоят из теннисиста и теннисистки), разбиты на 2 группы. В каждой из групп по системе «каждый с каждым» определяются победители, которые разыгрывают чемпионство в отдельном матче.

7 команд приглашают организаторы, а восьмая определяется в ходе мини-турнира среди азиатских сборных, проходящий по похожей схеме.

Турнир-2010 — это уже 22-й турнир по счёту, проводился с 2 по 9 января 2010 года на кортах Burswood Entertainment Complex в Перте, Австралия

Азиатская отборочная группа 

 Сборная  Казахстана — победительница мини-турнира.

Посев участников 

* — Как победители Азиатской отборочной группы

Групповой раунд

Группа А

Общий зачёт

Австралия — Румыния

Испания — США

Австралия — США

Испания — Румыния

Австралия — Испания

Румыния — США

Группа B

Общий зачёт

Россия — Германия

Великобритания — Казахстан

Великобритания — Германия

Россия — Казахстан

Россия — Великобритания

Германия — Казахстан

Финал

Великобритания — Испания

Ссылки 
 Сайт турнира 

Казахстан
Австралия
Теннис
Теннис
Ноябрь 2009 года
Январь 2010 года
2010